Dans l'univers de campagne de Donjons et Dragons connu sous le nom des Royaumes oubliés, Néthéril est une civilisation de Féérune ayant disparu.

Nétheril trouve ses origines dans sept villages de pêcheurs qui s'unirent afin de pouvoir se protéger mutuellement. Rapidement, il parut évident à tous que cette nation était destinée à devenir incroyablement puissante. Tous étaient aussi convaincus que son arrogance provoquerait sa perte. Après avoir appris les bases de la magie auprès de leurs voisins elfes, les Nétherisses commencèrent à progresser sur la voie de l'apprentissage. Les contacts amicaux entretenus avec les elfes d'Illefarn et avec la nouvelle colonie elfique de Eaerlann leur permirent, de temps à autre, de bénéficier de grandes avancées dans le domaine de la compréhension de l'Art. À la suite d'une découverte fortuite, cette nation fut propulsée sur la voie menant à la grandeur... et à sa future ruine.

En -3533 CV, les Néthérissens découvrent des parchemins (appelés Parchemins Néthérisses) dévoilant une autre façon de façonner la magie, permettant de découvrir d'autres façons de lancer des sorts ou de créer des objets magiques. Forts de cette découverte, les Néthérisses abandonnèrent donc l'étude de l'Art (la magie) auprès des elfes, pour utiliser les parchemins et les connaissances inouïes qu'ils leur fournissaient.

Le peuple Néthéril mit au point, grâce aux parchemins néthérisses, une magie qui se suffisait à elle-même et ne demandait pas le pouvoir ou la concentration d'un lanceur de sorts. Cette technique leur fourni une puissance immense et presque infinie, permettant d'élever des cités entières dans les airs. Ils s'en servirent pour créer leurs propres villes, bâties sur les bases de montagnes tronquées et inversées (la première datant de -2954 CV).

Mais les Néthérisses étaient arrogants, et leurs mages mettaient sans cesse au point de nouveaux sortilèges tous plus puissants les uns que les autres. Karsus, l'un des mages les plus puissants de cette civilisation, mit au point, en -339 CV, un sort qui lui permettrait de voler le pouvoir de Mystryl, ce qui lui aurait permis de s'élever au rang de divinité des Royaumes. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que son corps humain ne supporterait pas la puissance qu'il accumulerait. Cela provoqua un dysfonctionnement dans la Toile (la Toile est formée par la magie à l'état brut), et Mystril dut se sacrifier pour sauver durablement la Toile. Sa mort provoqua momentanément la disparition de toute magie sur Féérûne, et les cités Néthéril commencèrent à s'effondrer sur les Royaumes. Mystril se réincarna en Mystra, et sauva trois cités qui ne s'étaient pas encore écrasées au sol. Une quatrième cité se téléporta dans le Plan des Ombres, y demeurant pendant seize siècles, avant de revenir en 1372, à la suite de la libération des phaerimms enfermés par le mur des sharns.

Les royaumes d'Anaurie, d'Asram, et de Hlondath furent alors fondés sur les bases des trois autres villes néthérisses survivantes, mais la ruine les poursuivit, et leurs royaumes s'effondrèrent à nouveau, engloutis par le désert de l'Anauroch.

Royaumes disparus des Royaumes oubliés